Baia di James (James Bay) – vasta insenatura del mar Glaciale Artico in Canada
 James Bay – cantautore inglese
 James Bay – nave